Карл Мелоун (англ. Karl Malone; народився 24 липня 1963, Саммерфілд, штат Луїзіана) — американський баскетболіст.

Був задрафтований у 1985 році, в першому раунді під 13-м номером. Гравець клубів НБА «Юта Джаз» (1985–2003) і «Лос-Анджелес Лейкерс» (2003–2004). 2-разовий фіналіст сезону НБА (1997, 1998), 2-разовий MVP сезону (1997, 1999), 2-разовий MVP Матчу Всіх Зірок (1989, 1993), 13-кратний учасник матчу Всіх зірок (1988–1998, 2000–2001). Він входить до числа 50 найкращих гравців за всю історію Асоціації. Член Зали Слави НБА (1999). Всього за 19-тирічну кар'єру гравця НБА (1985–2004) зіграв у 1476 іграх, проводячи на майданчику в середньому за гру 37,2 хвилини, набираючи 25 очок, роблячи 10,1 підбирання, 3,6 передачі і 1,41 перехоплення. Всього набрав 36,928 очок.

У складі збірної США — Олімпійський чемпіон 1992 року, Олімпійський чемпіон 1996 року.

Також (одному з небагатьох) йому належить персональне прізвисько — Листоноша. Карл Мелоун — один з найкращих виконавців штрафних. Перед кожним кидком він шепоче кілька слів — які саме, він дав обіцянку розкрити після закінчення кар'єри гравця.

12 липня 1998 Карл Мелоун дебютував у реслінгу. Під іменами Karl Malone і The Mailman. Великий шанувальник риболовлі. Також має ранчо в Арканзасі.

Статистика виступів в НБА

Регулярний сезон 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|81 ||76 ||30.6 ||.496 ||.000 ||.481 ||8.9 ||2.9 ||1.3 ||0.5 ||14.9
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||34.8 ||.512 ||.000 ||.598 ||10.4 ||1.9 ||1.3 ||0.7 ||21.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||39.0 ||.520 ||.000 ||.700 ||12.0 ||2.4 ||1.4 ||0.6 ||27.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||39.0 ||.519 ||.313 ||.766 ||10.7 ||2.7 ||1.8 ||0.9 ||29.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||38.1 ||.562 ||.372 ||.762 ||11.1 ||2.8 ||1.5 ||0.6 ||31.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||40.3 ||.527 ||.286 ||.770 ||11.8 ||3.3 ||1.1 ||1.0 ||29.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|81 ||81 ||37.7 ||.526 ||.176 ||.778 ||11.2 ||3.0 ||1.3 ||0.6 ||28.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||37.8 ||.552 ||.200 ||.740 ||11.2 ||3.8 ||1.5 ||1.0 ||27.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||40.6 ||.497 ||.250 ||.694 ||11.5 ||4.0 ||1.5 ||1.5 ||25.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82||82 ||38.1 ||.536 ||.268 ||.742 ||10.6 ||3.5 ||1.6 ||1.0 ||26.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||38.0 ||.519 ||.400 ||.723 ||9.8 ||4.2 ||1.7 ||0.7 ||25.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||36.6 ||.550 ||.000 ||.755 ||9.9 ||4.5 ||1.4 ||0.6 ||27.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|81 ||81 ||37.4 ||.530 ||.333 ||.761 ||10.3 ||3.9 ||1.2 ||0.9 ||27.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|49 ||49 ||37.4 ||.493 ||.000 ||.788 ||9.4 ||4.1 ||1.3 ||0.6 ||23.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|82 ||82 ||35.9 ||.509 ||.250 ||.797 ||9.5 ||3.7 ||1.0 ||0.9 ||25.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|81 ||81 ||35.7 ||.498 ||.400 ||.793 ||8.3 ||4.5 ||1.1 ||0.8 ||23.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|80 ||80 ||38.0 ||.454 ||.360 ||.797 ||8.6 ||4.3 ||1.9 ||0.7 ||22.4
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|81 ||81 ||36.2 ||.462 ||.214 ||.763 ||7.8 ||4.7 ||1.7 ||0.4 ||20.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|42 ||42 ||32.7 ||.483 ||.000 ||.747 ||8.7 ||3.9 ||1.2 ||0.5 ||13.2
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan=2| Усього за кар'єру
|1476 ||1471 ||37.2 ||.516 ||.274 ||.742 ||10.1 ||3.6 ||1.4 ||0.8 ||25.0
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan=2| В іграх усіх зірок
|12 ||8 ||20.3 ||.542 ||– ||.725 ||6.2 ||1.6 ||1.0 ||0.4 ||12.1

Плей-оф 

|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|4 ||4 ||36.0 ||.528 ||.000 ||.423 ||7.5 ||1.0 ||2.0 ||.0 ||21.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|5 ||5 ||40.0 ||.420 ||.000 ||.722 ||9.6 ||1.2 ||2.2 ||.8 ||20.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|11 ||11 ||44.9 ||.482 ||.000 ||.723 ||11.8 ||1.5 ||1.2 ||.6 ||29.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|3 ||3 ||45.3 ||.500 ||.000 ||.813 ||16.3 ||1.3 ||1.0 ||.3 ||30.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|5 ||5 ||40.6 ||.438 ||.000 ||.756 ||10.2 ||2.2 ||2.2 ||1.0 ||25.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|9 ||9 ||42.6 ||.455 ||.000 ||.846 ||13.3 ||3.2 ||1.0 ||1.2 ||29.7
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|16 ||16 ||43.0 ||.521 ||.000 ||.805 ||11.3 ||2.6 ||1.4 ||1.2 ||29.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|5 ||5 ||43.2 ||.454 ||.500 ||.816 ||10.4 ||2.0 ||1.2 ||.4 ||24.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|16 ||16 ||43.9 ||.467 ||.000 ||.738 ||12.4 ||3.4 ||1.4 ||.8 ||27.1
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|5 ||5 ||43.2 ||.466 ||.333 ||.692 ||13.2 ||3.8 ||1.4 ||.4 ||30.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|18 ||18 ||40.3 ||.469 ||.000 ||.574 ||10.3 ||4.4 ||1.9 ||.6 ||26.5
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|20 ||20 ||40.8 ||.435 ||.500 ||.720 ||11.4 ||2.9 ||1.4 ||.8 ||26.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|20 ||20 ||39.8 ||.471 ||.000 ||.788 ||10.9 ||3.4 ||1.1 ||1.0 ||26.3
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|11 ||11 ||41.0 ||.417 ||.000 ||.791 ||11.3 ||4.7 ||1.2 ||.7 ||21.8
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|10 ||10 ||38.6 ||.520 ||1.000 ||.810 ||8.9 ||3.1 ||.7 ||.7 ||27.2
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|5 ||5 ||39.8 ||.405 ||.500 ||.796 ||8.8 ||3.4 ||1.0 ||.8 ||27.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|4 ||4 ||40.8 ||.411 ||.000 ||.714 ||7.5 ||4.5 ||.8 ||.8 ||20.0
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Юта Джаз»
|5 ||5 ||38.2 ||.405 ||.000 ||.732 ||6.8 ||4.0 ||1.6 ||.4 ||19.6
|-
|style="text-align:left;"|
|style="text-align:left;"|«Лос-Анджелес Лейкерс»
|21 ||21 ||38.0 ||.450 ||.000 ||.630 ||8.8 ||3.4 ||1.1 ||.1 ||11.5
|- class="sortbottom"
|style="text-align:center;" colspan=2| Усього за кар'єру
|193 ||193 ||38.0 ||.463 ||.162 ||.736 ||10.7 ||3.2 ||1.3 ||.7 ||24.7

Джерела 
 Карл Мелоун на Iceek Sport 

Олімпійські чемпіони США
Афроамериканські баскетболісти
Баскетбольні тренери США
Важкі форварди
Гравці збірної США з баскетболу
Народились 24 липня
Народились 1963
Олімпійські чемпіони з баскетболу
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 1992
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1992
Баскетболісти на літніх Олімпійських іграх 1996
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 1996
Баскетболісти «Юта Джаз»
Баскетболісти «Лос-Анджелес Лейкерс»
Уродженці Луїзіани
Спортсмени з Каліфорнії
Спортсмени з Луїзіани